Valencia Open 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Valencia Open rozgrywany w dniach 26 października–1 listopada 2015 roku w Walencji na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 537 050 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015